

Persone
 Bart De Clercq (1986) – ex ciclista su strada belga
 Fabiola De Clercq (1950) – scrittrice belga
 Hans De Clercq (1969) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Hendrick de Clercq o de Clerck, o de Klerk (1570 circa–1630) – pittore fiammingo
 Jean De Clercq (1905-1984) – calciatore e allenatore di calcio belga
 Mario De Clercq (1966) – dirigente sportivo, ex ciclista su strada e ciclocrossista belga
 Mathias De Clercq (1981) – politico belga fiammingo
 Peter De Clercq (1966) – ex ciclista su strada belga
 Staf De Clerq, nato Jeroom Gustaaf De Clercq, (1884-1942) – militare e politico belga
 Willy De Clercq (1927-2011) – politico belga

Altro
 Grote Prijs Mario De Clercq, noto anche come Hotondcross – corsa in linea maschile e femminile di ciclocross